Venice (englischer Name von Venedig) steht für:

 Venice (Band), US-amerikanische Rockband
 Venice (Album), Studioalbum des Musikers Fennesz
 Vanderhall Venice, Autocycle

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Venice (Arkansas)
 Venice (Florida)
 Venice (Illinois)
 Venice (Los Angeles), Stadtteil
 Venice (Louisiana)
 Venice (Missouri)
 Venice (Nebraska)
 Venice (New York)
 Venice (Ohio)
 Venice (Pennsylvania)
 Venice (Utah)
 Venice (Washington)
 Venice Beach, Kalifornien
 Venice Gardens, Florida
 Venice Heights, Ohio
 Venice on the Bay, Maryland
 Venice Park, New Jersey

Siehe auch:
 Venice Township